En tant que nom de famille, Altman peut renvoyer aux personnes suivantes :
 Allen Altman (19?-), acteur canadien ;
 Bruce Altman (1955-), acteur américain ;
  (1948-2018), statisticien britannique ;
  (1941-), économiste américain ;
 Georges Altman (1901-1960), journaliste et résistant français ;
  (1960-), journaliste américain ;
  (1950-), historien américain ;
 Ilia Altman (1955-), historien russe ;
 Janina Altman (1931-2022), chimiste israélienne et écrivaine polonaise et israélienne ;
 Jeff Altman (1951-), acteur et humoriste américain ;
 John Altman (1949-),  compositeur, arrangeur musical et chef d'orchestre britannique ;
 Joseph Altman (1925-2016), biologiste américain ;
  (1975-), rameur américain ;
 Mitch Altman (1956-), hacker et inventeur américain ;
 Moyshe Altman (1890-1981), écrivain juif roumain, publiant en yiddish, russe et hébreu  ;
 Naomi Altman (19?-), statisticienne canadienne ;
 Natan Altman (1889-1977), peintre soviétique ukrainienne ;
 Robert Altman (1925-2006), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Roger Altman (1946-), économiste américain ;
 Scott Douglas Altman (1959-), astronaute américain ;
 Sidney Altman (1939-2022), prix Nobel canadien en 1989, biologiste américain  ;
 Tosia Altman (1918-1943), résistante du ghetto de Varsovie.
Patronyme juif